Монтифиори (), или Монтефиоре, може да се отнася за:
 Мозес Монтефиоре, английски финансист и общественик от 19 век
 Симон Монтефиоре, английски историк и писател